Джей-лига 1 2021 — 29-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Начался 26 февраля и завершится в декабре 2021 года.

Лигу пополнили  «Токушима Вортис» и «Ависпа Фукуока» занявшие соответственно 1-е и 2-е в Джей-лиге 2 2020.

Команды

Турнирная таблица 
ПРОЧИТАЙ СЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕД ПРАВКОЙ: пожалуйста, не забывайте обновлять дату ().ПОСЛЕ ПРАВКИ: Страницы с шаблоном могут быть обновлены не сразу, как обновить страницу описано в статье ВП:КЭШ.

Результаты матчей

Бомбардиры

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по футболу (Джей-лига) 2021 — Турнирная таблица

Чемпионат Японии по футболу 2022

Япония
2021
Спорт в Японии в 2021 году
Футбол в Азии в 2021 году